Пунта Естреља има више значења:

 Пунта Естреља (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Естреља (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику